Als Rexkatzen werden folgende Hauskatzenrassen bezeichnet:
 Cornish Rex
 Devon Rex
 German Rex
 La Perm
 Oregon Rex
 Selkirk Rex
 Ural Rex